Fatehpur puede referirse a:
 Fatehpur, ciudad del distrito de Barabanki, en el estado de Uttar Pradesh, India.
 Fatehpur Sikri, antigua ciudad erigida por Akbar en Agra, India.
 Fatehpur (Damoh), localidad en el distrito de Damoh, estado de Madhya Pradesh.
Fatehpur, distrito en el estado de Uttar Pradesh, India.
Fatehpur, ciudad capital del distrito homónimo en Uttar Pradesh, India.